Устинова, Татьяна Алексеевна (1908/1909—1999) — актриса, танцовщица, балетмейстер и хореограф, народная артистка СССР.
 Устинова, Татьяна Витальевна (род. 1968) — российская писательница, автор детективов, сценаристка, переводчица и телеведущая.
 Устинова, Татьяна Ивановна (1913—2009) — советский геолог, первооткрывательница Долины гейзеров на Камчатке.